Делекторский — фамилия; имеет женскую форму Делекторская.
 Делекторский, Ксенофонт Иванович (1800—1842) — священник, проповедник, преподаватель, профессор Санкт-Петербургской духовной академии.
 Делекторский, Фёдор Петрович (в монашестве Никита; 1876—1937) — епископ Русской православной церкви, викарий Московской епархии.

 Делекторская, Лидия Николаевна (1910—1998) — русская переводчица, секретарь Анри Матисса.